Даниловичи (также московские Даниловичи) — ветвь дома Рюриковичей от младшего сына Александра Невского Даниила; правящая династия в Московском княжестве, Владимирском великом княжестве (с перерывами), Новгородской земле (с перерывами), Нижегородском княжестве (с перерывами). Династия Государей всея Руси и Царей всея Руси. Угасла в 1598 году после смерти царя Фёдора Ивановича.

История 
Даниил Александрович получил Московское княжество по завещанию отца в 1263 году, однако, по некоторым сведениям, Москва первое время управлялась наместниками Ярослава Ярославича тверского и владимирского.

Междоусобная война в Северо-Восточной Руси (1281—1293) закончилась победой ставленника волжской Орды Андрея Александровича, на сторону которого в 1300 году перешёл и Михаил Ярославич тверской. После разгрома волжским ханом Тохтой «дунайского улуса» Ногая в 1300 году часть знати из южнорусских земель перешла на службу в Москву, что способствовало её первичному усилению. Вмешательство в рязанскую междоусобицу (на антиордынской стороне) привело к присоединению низовий Москвы-реки с Коломной (1301), в 1303 году был захвачен Можайск в её верховьях.

По завещанию Ивана Калиты (1341) три его сына получили по трети Московского княжества, но после пресечения ветви потомства Семёна Гордого из-за чумы (1353) две трети соединились под властью Ивана Ивановича, после смерти в 1364 году от чумы его младшего сына Ивана — под властью его старшего сына Дмитрия. В 1383 году в обмен на возобновление выплат дани в Орду, включая признание долга за 2 года с разгрома Мамая (1380), Даниловичи получили от хана Тохтамыша владимирское великое княжение в наследственное владение, что впервые отразилось в завещании Дмитрия Донского (1389). Там же впервые были упомянуты «купли» Ивана Калиты.

Во второй четверти XV века произошла ожесточённая феодальная война между потомками Дмитрия Донского, в которой семейный принцип наследования взял верх над родовым. Однако, в XV—XVI веках применялась практика репрессий к представителям боковых линий, хотя их владения были как правило довольно скромными.

Москва под управление Даниловичей возглавила процесс освобождения от монголо-татарского ига (до 1480) и объединение северо-восточных русских земель в единое государство, завершённый в начале XVI века.

Родословная 

 Даниил Александрович (1303) — основатель династии, присоединил Коломну и Можайск.
 Юрий Данилович (1325†) — первый московский князь, владевший ярлыком на великое княжение владимирское (1318—1322). Разбит в Бортеневской битве. Убит тверским князем в Орде.
 Софья Юрьевна — замужем за Константином Михайловичем тверским.
 Иван Калита (1341) — князь московский (1322—1341), великий князь владимирский (1332—1341). Участник разгрома Твери в 1327 году и попытки подавления смоленского восстания в 1340. При нём резиденция киевского митрополита была перенесена в Москву.
 Семён Гордый (1353) — князь московский и великий князь владимирский (1341—1353). Женат на Анастасии Гедиминовне, затем на Марии Михайловне тверской. Организатор походов на Новгород (1341) и Смоленск (1351). Умер от чумы.
 Василий Семёнович
 Константин Семёнович
 Михаил Семёнович
 Иван Семёнович
 Даниил Семёнович
 Василиса Семёновна — замужем за Михаилом Васильевичем кашинским.
 Даниил Иванович
 Мария Ивановна — замужем за Константином Васильевичем ростовским.
 Иван Иванович Красный (1359) — князь московский и великий князь владимирский (1353—1359).
 Дмитрий Донской (1389) — князь московский и великий князь владимирский (1363—1389). Победитель в Куликовской битве (1380). С санкции Орды оставил потомкам великое княжение владимирское в наследство, признав независимость Тверского княжества (1383).
 Даниил Дмитриевич
 Василий Дмитриевич (1425) — великий князь московский (1389—1425).
 Юрий Васильевич
 Иван Васильевич
 Василиса Васильевна
 Даниил Васильевич
 Семён Васильевич
 Анна Васильевна
 Василий Васильевич Тёмный (1462) — великий князь московский (1425—1462). Победитель в междоусобной войне (1425—1453). Ослеплён по обвинению в союзе с татарами (1445). Ликвидировал серпуховской удел (1456). При нём началась автокефалия московской церкви.
 Иван III Васильевич (1505) — князь московский и великий князь владимирский (1462—1505). Присоединил Новгород (1478), Тверь (1485), сверг монголо-татарское иго (1472).
 Иван Иванович Молодой (1490)
 Дмитрий Иванович Внук (1509) — назначен наследником при жизни деда, затем попал в опалу и умер в заточении.
 Олёна Ивановна
 Василий III Иванович (1533) — великий князь московский (1505—1533). Присоединил Смоленск, Чернигов, Рязань, Псков.
 Иван Васильевич Грозный (1584) — великий князь московский (1533—1547) и российский царь (1547—1584). Учредил Земский собор и стрелецкое войско, присоединил Казань и Астрахань, проиграл Ливонскую войну, учредил опричнину, разбил крымских татар при Молодях.
 Анна Ивановна
 Мария Ивановна
 Дмитрий Иванович
 Иван Иванович
 Евдокия Ивановна
 Фёдор Иванович (1598) — российский царь (1584—1598)
 Дмитрий Углицкий (1591†)
 Юрий Васильевич (1563)
 Василий Юрьевич
 Андрей Иванович (князь старицкий) (1537) — представлял опасность в качестве претендента на престол при малолетнем Иване IV. Умер в заточении.
 Владимир Андреевич (князь старицкий) (1570†) — представлял опасность в качестве претендента на престол. Убит во время опричнины.
 Василий Владимирович
 Владимировна
 Владимировна
 Юрий Иванович (князь дмитровский) (1536) — представлял опасность в качестве претендента на престол при малолетнем Иване IV. Умер в заточении.
 Семён Иванович (князь калужский) (1518)
 Дмитрий Иванович Жилка (1521)
 Юрий Васильевич Большой (1441)
 Юрий Васильевич Меньшой (1473)
 Андрей Васильевич Большой (1493) — представлял опасность в качестве претендента на престол. Умер в заточении.
 Семён Васильевич
 Борис Васильевич (князь волоцкий) (1494)
 Анна Васильевна (рязанская княгиня)
 Андрей Васильевич Меньшой (1481)
 Анастасия Васильевна
 Анна Дмитриевна — замужем за Юрием Патрикеевичем.
 Юрий Дмитриевич (1434)
 Василий Юрьевич Косой (1448)
 Дмитрий Юрьевич Шемяка (1453) — великий князь московский (1445, 1446—1447), проиграл борьбу за власть Василию Тёмному, отравлен в Новгороде.
 Иван Дмитриевич Шемякин (1453) — после смерти отца ушёл в Литву, князь рыльский и новгород-северский.
 Василий Иванович Шемячич (1529) — князь рыльский и новгород-северский. Перешёл на московскую службу вместе с владениями (1500). Умер в заточении.
 Дмитрий Юрьевич Красный (1441)
 Анастасия Дмитриевна — замужем за Иваном Всеволодовичем холмским.
 Андрей Дмитриевич (князь можайский) (1432)
 Иван Андреевич (князь можайский) (1485) — в 1454 году бежал в Литву.
 Семён Иванович (князь стародубский северский) (1508) — в 1500 году перешёл на московскую службу вместе с владениями.
 Михаил Андреевич (князь верейский)
 Василий Михайлович Верейский
 Софья Васильевна Верейская (ум. в августе 1549)
 Анастасия Андреевна
 Семён Дмитриевич
 Пётр Дмитриевич (1428)
 Иван Дмитриевич
 Константин Дмитриевич (1434)
 Анна Ивановна — замужем за Дмитрием Михайловичем Боброком.
 Иван Иванович Малый (1364)
 Феодосия Ивановна
 Андрей Иванович (князь серпуховской) (1353) — умер от чумы.
 Владимир Андреевич Храбрый (1410) — победитель в Куликовской битве. Женат на Елене Ольгердовне. Признал московский престол за двоюродным племянником Василием Дмитриевичем.
 Иван Владимирович
 Мария Ивановна
 Андрей Владимирович Большой
 Фёдор Владимирович
 Ярослав Владимирович (князь боровско-ярославецкий) (1426)
 Василий Ярославич (князь серпуховско-боровский) (1483) — помогал Василию Тёмному в борьбе за власть. При вокняжении Дмитрия Шемяки ушёл в Литву, затем вернулся в восстановленный серпуховской удел. Представлял опасность в качестве претендента на престол. Умер в заточении.
 Иван Васильевич (княжич боровский) (1507)
 Мария Ярославна
 Алёна Ярославна
 Василий Владимирович
 Семён Владимирович
 Андрей Владимирович Меньшой
 Андреевна
 Иван Андреевич
 Александр Данилович (1308)
 Афанасий Данилович (1322) — был князем-представителем Юрия Даниловича в Новгороде.
 Борис Данилович (1320)

См. также

Литература 
 Войтович Л. Князівські династії Східної Європи (кінець IX — початок XVI ст.): склад, суспільна і політична роль. Історико-генеалогічне дослідження. — Львів, 2000.
 Коган В. М. История дома Рюриковичей. — СПб.: Бельведер; Астра — Люкс, 1994. — 287 с.
 Пчелов Е. В. Рюриковичи. История династии. — М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2003. — 479 с.